EP eller Ep har flere betydninger:

 Ep (Extended play) – musikalbum med to til fem sange
 Europa-Parlamentet – folkevalgt parlament
 EP-medlem – medlem af Europa-Parlamentet